Финальная стадия Лиги наций УЕФА 2019 () — это заключительная часть Лиги наций УЕФА 2018/2019, первого сезона международного футбольного турнира с участием мужских национальных сборных ассоциаций-членов УЕФА. Турнир прошёл в Португалии с 5 по 9 июня 2019 года, среди четырёх победителей групп Лиги A. Турнир состоял из двух полуфиналов, матча за третье место и финала, который определил первого чемпиона Лиги наций УЕФА.

Квалифицировавшиеся команды 
Четыре победителя своих групп Лиги A сезона 2018/2019 квалифицировались в финальную стадию.

Стадионы 
В своей заявки Португальская футбольная федерация в качестве мест проведения выбрала стадионы «Драган» в Порту и «Афонсу Энрикиш» в Гимарайнше.

Составы 

Не менее чем за десять дней до начала матча турнира, каждая национальная сборная оглашает заявку из 23 игроков, трое из которых должны быть вратарями. В случае, если игрок получает травму или болеет достаточно серьёзно, что не сможет принять участия в турнире до первого матча своей команды, его может заменить другой игрок.

Сетка

Полуфиналы

Португалия — Швейцария

Нидерланды — Англия

Матч за третье место

Финал

Чемпион

Статистика

Бомбардиры

Награды 
Лучший бомбардир турнира получил награду «Alipay Top Scorer Trophy». Им стал Криштиану Роналду, забивший 3 гола.

Лучший игрок турнира
Лучшим игроком турнира по версии технических обозревателей УЕФА был признан Бернарду Силва.
  Бернарду Силва.

Дисциплина 
Футболист, получивший красную карточку, пропускает следующую игру. В случае выбывания сборной после этапа, на котором началась дисквалификация игрока, размер санкции определяется дополнительно. Наказание за две жёлтые карточки не применяется на данном этапе.

Наказания:

Призовой фонд 
Призовое вознаграждение было анонсировано в октябре 2018. К €2,25 млн которые получили сборные за участие в Лиге наций, добавились ещё €2,25 млн для четырёх команд которые попали в финальную часть.

Кроме того, участники получили оплату в следующем размере:
 Победитель: €6 млн.
 Финалист: €4,5 млн.
 Третье место: €3,5 млн.
 Четвёртое место: €2,5 млн.

Это означает, что максимальная сумма выплат для победителя Лиги наций УЕФА составила €10,5 млн.

Примечания

Ссылки 
 
 2019 UEFA Nations League Finals, UEFA.com

Финалы
2019
Международные соревнования по футболу в Португалии
Футбол в Англии в сезоне 2018/2019